Нели може да се отнася до:

Личности 
 Нели, американски певец и актьор;
 Нели Аркан, канадска писателка;
 Нели Блай, американска журналистка и писателка;
 Нели Закс, германска писателка;
 Нели Ифандиева, българска телевизионна водеща;
 Нели Ким, бивша съветска гимнастичка, петкратна олимпийска шампионка;
 Нели Ландри, френска тенисистка;
 Нели Николова, българска попфолк певица, по-известна като Нелина;
 Нели Огнянова, български юрист;
 Нели Олин, френски политик, бивша министър на екологията;
 Нели Петкова, българска певица;
 Нели Рангелова, българска певица;
 Нели Фуртадо, канадска певица;
 Нели Христова, български учен;
 Доналд Арвид Нелсън, американски баскетболист и треньор, често наричан Нели

География 
 Нели, село в САЩ, щата Охайо;
 Нели Бей, село на остров Магнетик Айлънд, Австралия

Други 
 Нели Закс, награда за литература на името на Нели Закс